Xinyi () – dzielnica () Keelungu,  miasta na prawach powiatu wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Xinyi w 2016 roku liczyła 51 868 mieszkańców – 26 107 kobiet i 25 761 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 21 060, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,46 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Keelung